Plac Muzealny:
 Plac Muzealny we Wrocławiu

Muzealny